Écuelle, une commune française de Haute-Saône
 Écuelle, un récipient pour la nourriture
 Écuelle, en architecture, la calotte formée par le parement interne d'un voussoir de voûte sphérique
 Écuelle d'eau, nom commun de l'hydrocotyle vulgaire, plante de milieu humide
 Écuelle de cabestan, la plaque de fer concave dans laquelle est fixé le dé sur lequel tourne le pivot d'un cabestan

Voir aussi